

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom

 François Bovon, (1938-2013), pasteur protestant et professeur de théologie suisse ;
 Jean Bovon, (1939-2008), réalisateur suisse ;
 Stéphane Bovon, (1970- ), auteur suisse de bande dessinée.

Homonymie de patronyme